Ка́псюль ( «крышка, оболочка») — многозначный термин

 Капсюль — устройство для воспламенения порохового заряда в огнестрельном оружии.
 Капсюль-детонатор — устройство для инициации детонации взрывчатых веществ от огнепроводного шнура.
 Капсюль (или микрофонная решётка) — в русском языке может обозначать металлическую сетку, окружающую микрофон для защиты от ветра, и т.п.
 Телефонный капсюль (или капсюльный телефон) — миниатюрный преобразователь электрических колебаний в звуковые, выполненный в виде закрытого неразборного устройства (капсюля).